Gustave Jean Hubert Regout (1839-1923), Nederlands ondernemer
 Gustaaf Valère Marie Hubert Regout (1891-1966), Nederlands kunstenaar